

Слатінка — річка; права притока Криванського потоку.
 Слатінка-над-Бебравою — село в окрузі Бановці-над-Бебравою Банськобистрицького краю.
 Слатінка — плановане водосховище.
 Слатінка — колишнє село; входить до складу села Зволенска Слатіна.

Див. також 
 Слатина